Курушин — фамилия. Известные носители:

 Курушин, Александр Александрович (1922—2006) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Курушин, Виталий Иванович — заместитель министра оборонной промышленности СССР
 Курушин, Михаил Александрович (1949—2010) — советский и российский художник, график, гравёр, иллюстратор.